Brügge peut faire référence à :
 Brügge, nom allemand de la ville de Bruges ;
 Brügge, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.